Thrasher – rivista di skateboarding
 Thrasher – wrestler statunitense